Xen har flere betydninger:

 Xen – en open source virtuel maskine.
 Xen (Half-Life) – et univers i Half-Life.